Лос Амигос има више значења:

 Лос Амигос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Амигос (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Амигос (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Амигос (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Амигос (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Амигос (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Амигос (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Амигос (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Амигос, Ла Ормига (Зиватеутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Амигос (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Амигос (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Амигос (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Амигос, Гранха Авикола (Олута), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Амигос (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику